Zana, žena-majmun
 Zana (sastav), pop sastav iz Beograda, Srbije
 Zana Nimani – članica beogradskog sastava Zana